IV династия — древнеегипетская династия фараонов эпохи Древнего царства, правившая в 2639—2506 гг. до н. э.

Эта династия прославлена тем, что к ней принадлежат величайшие строители пирамид — Хуфу (Хеопс), Хафра (Хефрен) и Менкаура (Микерин). Одна из интереснейших династий в истории Египта, династия «фараонов-строителей».

Приход к власти 
Первый фараон четвёртой династии — Снофру (2639—2604 гг. до н.э), по одной из версий был сыном последнего фараона предыдущей династии, Хуни, от младшей жены. Чтобы укрепить власть, Снофру взял в жёны Хетепхерес, дочь Хуни от главной царицы.

Фараону Снофру приписывается четыре пирамиды: Медумская пирамида, строилась еще при Хуни и закончена Снофру, Ломаная пирамида, Розовая пирамида, Пирамида в Сейле.

Хуфу, Джедефра, Хафра и Менкаура 
Наследником Снофру стал его сын Хуфу (2604—2581 гг. до н.э), прославившийся своей Великой пирамидой, которая была самым высоким сооружением в мире, вплоть до 1311 года н. э., когда был построен Линкольнский собор (который был выше всего на 13 метров). Великая пирамида Хеопса — это единственное из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней.

Хуфу наследовал его старший сын Джедефра (2591—2572 гг. до н.э), известный тем, что построил свою пирамиду не в Гизе, как его родственники, а в Абу-Роаше.

Четвёртый фараон династии, Хефрен (2572—2546 гг. до н.э) по одной версии был братом Хуфу, по другой — его сыном. Построил вторую пирамиду Гизы и изваял Великого сфинкса. Следующий фараон, Менкаура (2546—2511 гг. до н.э), также прославился как великий строитель, ему принадлежит третья по высоте пирамида Гизы.

Конец династии 
Последний фараон четвёртой династии, Шепсескаф (2511—2506 гг. до н.э), в отличие от всех остальных правителей династии возвёл не пирамиду, а громадную мастабу в Саккаре.

После смерти Шепсескафа в 2506 году на престол взошёл его родственник, Усеркаф, родоначальник V династии. Остальные же правители V династии были потомками брака Усеркафа и Хенткаус, дочери Менкаура.

Хронограмма

Родословное древо

Примечания

Литература 
 История Древнего Египта (Под общей редакцией Хелен Штрудвик), БММ, 2007, ISBN 5-88353-269-1, 978-5-88353-269-5, 1-904687-85-7

04